Kuske peut faire référence à : 
 Kevin Kuske (né en 1979), membre de l'équipe allemande de bobsleigh.
 Rachel Kuske (née en 1965), mathématicienne canado-américaine.

Voir aussi 
 Kasper Kusk
 Kristina Kuusk (née en 1985), escrimeuse estonienne.

Homonymie de patronyme